John Doe kan syfta på: 
John Doe, namn på en okänd person i vissa engelskspråkiga länder
John Doe (musiker)
John Doe (TV-serie)